«Never Be the Same Again» — третий сингл британской певицы Мелани Си (Мелани Чисхолм) с её дебютного сольного альбома Northern Star. Песня была записана с Лизой «Лефт Ай» Лопес из американской R&B-группы TLC.

Сингл был выпущен 20 марта 2000 года. Он дебютировал на 1-м месте в хит-параде Великобритании, отодвинув на 4-ю строчку бывшую коллегу Чисхолм по группе Spice Girls Джери Халлиуэлл с синглом «Bag It Up». «Never Be the Same Again» стал первым синглом Мелани Си, достигшим вершины британского хит-парада. Сингл был распродан тиражом в 401800 копий в одной только Великобритании, что позволило ему занять 18-е место в списке самых продаваемых британских синглов 2000 года. Благодаря ему также вырос спрос на альбом «Northern Star».

В Европе сингл был распродан более в 1,5 млн копий, из них 900 тыс. копий было продано в Германии. Этот сингл стал одним из самых продаваемых синглов 2000 года в Европе. Кроме того, сингл имел успех в Австралии, где был распродан в 90 тыс. копий.

Формат 
 Великобритания CD1 / Австралия CD
 «Never Be the Same Again» [Single Edit] — 4:13
 «I Wonder What It Would Be Like» — 3:40
 «Never Be the Same Again» (Lisa Lopes Remix) — 4:01
 «Never Be the Same Again» [Video] [Bonus]

 Великобритания CD2
 «Never Be the Same Again» — 4:52
 «Closer» (Live) — 3:32
 «Goin’ Down» (Live) — 3:35

 США Promo CD-R 3
 «Never Be The Same Again» [Kung Pow Club Mix] — 9:34
 «Never Be The Same Again» [Kung Pow Radio Edit] — 4:11
 «Never Be The Same Again» [Plasmic Honey Club Mix] — 8:41
 «Never Be The Same Again» [Single Edit] — 4:16

 Великобритания Promo CD
 «Never Be The Same Again» [Single Edit] — 4:13
 «Never Be The Same Again» [Album Edit] — 3:58

 Великобритания Cassette
 «Never Be the Same Again» [Single Edit] — 4:13
 «I Wonder What It Would Be Like»- 3:40
 «Never Be the Same Again» (Lisa Lopes Remix) — 4:01

Официальные версии 
 «Never Be The Same Again» (Album Version) — 4:54
 «Never Be The Same Again» (Album Edit) — 3:58
 «Never Be The Same Again» (Single Version) / (Single Edit) — 4:13
 «Never Be The Same Again» (Acoustic) — 4:07
 «Never Be the Same Again» (Lisa Lopes Remix) — 4:01
 «Never Be The Same Again» (Recorded Live At MTV) — 4:00
 «Never Be The Same Again» (Kung Pow Club Mix) — 9:34
 «Never Be The Same Again» (Kung Pow Radio Edit) — 4:11
 «Never Be The Same Again» (Plasmic Honey Club Mix) — 8:41

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Итоги десятилетия

Сертификация

Примечания 

Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни Мелани Си
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40